Херсонский полк — укороченное и почётное наименование формирований (полка) Русской, Красной и Советской Армий Вооружённых Сил России и Союза ССР:
 Херсонский полк — поселенный конный полк Русской армии, вооружённый пиками, саблями и карабинами.
 Херсонский полк — кавалерийский полк Русской армии.
 Херсонский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии, в 1790—1834 годах.
 Херсонский гарнизонный полк — полк гарнизонных войск Русской армии.
 Херсонский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.
 2-й Херсонский полк — полк в составе 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии.
 377-й Херсонский армейский пушечный артиллерийский полк — артиллерийский полк РККА.
 1-й Херсонский авиационный транспортный полк Гражданского Воздушного Флота — транспортный авиационный полк ВВС ВС Союза ССР.